James Herbet puede hacer referencia a:

James Herbert (1943-2013), autor británico;
James Herbert (1938-), pintor y cineasta estadounidense;
James Herbert Brennan (1940-), autor irlandés; o
James Herbert Veitch (1868-1907), naturalista británico;